DDR-Fußball-Oberliga 1988/1989 var Östtysklands högstadivision i fotboll för herrar den säsongen, bestod av 14 lag, och vanns av Dynamo Dresden.

Sluttabell

Källor

RSSSF, hämtdatum, 3 maj 2012

Fotbollssäsongen 1988/1989
1988/1989
1988 i Östtyskland
1989 i Östtyskland